Это список городов Малайзии. 
В Малайзии существуют населенные пункты, которым официально по закону присвоен статус города (bandar raya). Однако есть и сильно урбанизированные и густонаселенные районы, которые не имеют статуса города, но иногда в просторечии также называются городами. Другие населенные пункты, не имеющие статуса города, по закону относятся к муниципалитетам или небольшим городам.

Города Малайзии 
Ниже приводится список городов (bandar raya) в Малайзии, отсортированных по дате получения статуса.

Крупнейшие города Малайзии по населению

Галерея

См. также 
 Административное деление Малайзии

Ссылки 
 Список населенных пунктов Малайзии

Примечания 

Города Малайзии
Малайзия
Списки:Малайзия